La Srpska Liga 1995-1996 è stata la 4ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia. È stata la prima edizione a 6 gironi.

Voivodina 

 Solunac (Karađorđevo)        74
 Dinamo (Pančevo)             71
 Cement (Beočin)              71
 Mladost (Apatin)             65
 Radnički (Sombor)            57
 Bačka (Bačka Palanka)        54
 Inđija                       45
 Rusanda (Melenci)            44
 ČSK (Čelarevo)               43
 Vrbas                        43
 Begej (Žitište)              43
 Crvenka                      40
 Bačka (Subotica)             40
 Sloven Tehnoauto (Ruma)      39
 Sremac (Vojka)               39
 Radnički (Šid)               36
 Srem (Sremska Mitrovica)     31
 AIK Bačka Topola             26

 Solunac Karađorđevo, Dinamo Pančevo e Cement Beočin promossi in Druga liga SR Jugoslavije 1996-1997
 AIK Bačka Topola retrocede nelle Zonske lige

Belgrado 
 Palilulac (vincitore)
 Zvezdara (2º classificato)
 Balkan Mirijevo (3º classificato)

Danubio 
 Mačva Bogatić
 Mladi Radnik
 Rudar Kostolac
 Sartid Smederevo
 Šumadija Aranđelovac

Moravia 
 Arsenal Kragujevac
 Polimlje Prijepolje
 Zastava Kragujevac

Niš 
 Dubočica Leskovac
 Radnički Pirot
 Sinđelić Niš

Timok 
 Bor

Montenegro 
 Igalo (vincitore)
 Čelik Nikšić (2º classificato)
 Mladost Podgorica (3º classificato)
 Iskra Danilovgrad (4º classificato)

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 1995-1996
Druga liga SR Jugoslavije 1995-1996
Kup Jugoslavije 1995-1996

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995